Гоголино — название населённых пунктов.

Россия 
 Гоголино — деревня в Сокольском районе Нижегородской области.
 Гоголино — деревня в Марёвском районе Новгородской области.
 Гоголино — деревня в Удомельском районе Тверской области.